Thomas County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Thomas County (Georgia)
Thomas County (Kansas)
Thomas County (Nebraska)